Diplomat steht für:
 Diplomat, ein Regierungsbeauftragter, der auf Regierungsebene die völkerrechtliche Vertretung seines Staates vornimmt
 Diplomat (Schreibwaren), deutscher Hersteller von Schreibgeräten
 The Diplomat, Zeitschrift
Automodelle:
 Adler Diplomat, Modell der Marke Adler
 DeSoto Diplomat, Modell der Marke DeSoto
 Dodge Diplomat, Modell der Marke Dodge
 Opel Diplomat, Modell der Marke Opel

Siehe auch:
 Botschafter